Влади́мир То́доров: Тодоров, Владимир-Георгий (Владимир Полянов; 1899—1988) — болгарский писатель, режиссёр, театральный деятель.
 Тодоров, Владимир Леонидович (род. 1993) — российский журналист, главный редактор Lenta.ru (c 2017).
 Тодоров, Владимир Петрович (1936—2009) — советский футболист.
 Тодоров, Владимир Сергеевич (1937—2022) — актёр, заслуженный артист России (2008).